Лонгин може бити:

 Свети мученик Лонгин, светитељ, савременик Исуса Христа,
 Гај Касије Лонгин (цезароубица), један од завјереника против Јулија Цезара,
 Касије Лонгин, грчки реторичар и филозоф,
 Лонгин Трудољубиви, монах Кијево–печерске лавре (XIV век),
 Зограф Лонгин, јеромонах, сликар и књижевник (XVI век),
 Лонгин Томић (1893—1977), епископ Српске православне цркве,